Die World Series 1999 war die 95. Auflage des Finals der Major League Baseball zwischen dem Titelverteidiger New York Yankees aus der American League und den Atlanta Braves aus der National League. Die Yankees gewannen die Serie mit einem 4:0-Sweep und konnten so den zweiten Sieg in Serie und den 25. Titelgewinn insgesamt feiern.

Die Serie startete am 23. Oktober 1999 und endete am 27. Oktober 1999. Als MVP der World Series wurde Mariano Rivera ausgezeichnet.

Der Weg in die World Series 

Ea=East DivisionWe=West DivisionCe=Central DivisionWC=Wildcard

Spiele 

*Spiel 3 ging über 10 Innings

Spielzusammenfassungen

Spiel 1 
23. Oktober 1999, Turner Field in Atlanta, Georgia

Spiel 2 
24. Oktober 1999, Turner Field in Atlanta, Georgia

Spiel 3 
26. Oktober 1999, Yankee Stadium in Bronx, New York

Spiel 4 
27. Oktober 1999, Yankee Stadium in Bronx, New York

Zusammenfassung der Ergebnisse 
WS 1999 (4–0): New York Yankees besiegen Atlanta Braves

Zuschauer insgesamt: 216.114  Durchschnittliche Zuschauerzahl:54.029

1999
Baseball 1999
Sportveranstaltung in Atlanta
Sportveranstaltung in der Bronx
Atlanta Braves
New York Yankees